Зю́скінд — прізвище.

Відомі носії:
 Патрік Зюскінд (* 26 березня 1949, Амбах, Баварія, ФРН) — німецький письменник і кіносценарист. 
 Вальтер Зюскінд (* 1 травня 1913, Прага — 25 березня 1980, Берклі, Каліфорнія) — британський диригент чеського походження.